Liquigás, een Braziliaans Liquefied Petroleum Gas bedrijf
 Liquigas (gasbedrijf), een Italiaans gasbedrijf
 Liquigas (wielerploeg), een Italiaanse wielerploeg die gesponsord wordt door bovenstaand bedrijf